Parectropis cornelseni är en fjärilsart som beskrevs av Hoffmann 1908. Parectropis cornelseni ingår i släktet Parectropis och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
cornelseni